Mauriac (Cantal) in het gelijknamige Kanton Mauriac en Arrondissement Mauriac
 Mauriac (Gironde)
 François Mauriac (1885 - 1970), Frans schrijver, winnaar van de Nobelprijs.